Памятник культуры Поморского воеводства: регистрационный номер 55 от 25 мая 1955 года.

Башня ведьм () — историко-архитектурный памятник в польском городе Слупск. Расположен по адресу: улица Франческо Нулло, 13.

История 
Готическая башня была сооружена примерно в XIV—XV веках и была частью городской стены, построенной на месте палисада в 1325 году. Городская стена была выложена валунами и кирпичной кладкой. Высота укреплённых бастионами стен составляла 6,5 метра. Городскую стену омывала река Слупя, выполнявшая функцию дополнительной естественной защиты города.

В XVII веке один из бастионов городской стены стал использоваться в качестве тюрьмы для женщин, обвинявшихся в колдовстве. Арестантки содержались в башне во время расследования, в ходе которого применялись пытки, а после осуждения на казнь ожидали там сожжения на костре.

Башня была отмечена немецким картографом Эйльхардом Любином на панораме города Штольпе на карте Померанского герцогства.

С начала XIX века башня использовалась в качестве конюшни, в 1871 году снова была переоборудована в тюрьму.

В 1945 году башня значительно пострадала во время штурма Слупска советскими войсками.

25 мая 1955 года Башня ведьм была внесена в реестр памятников культуры Поморского воеводства (№ 55). В 1970—1973 годах Башня ведьм была реконструирована.

Примечания

Источник 
 Architektura gotycka w Polsce; pod redakcją Teresy Mroczko i Mariana Arszyńskiego, Warszawa 1995

Ссылки 
 История башни ведьм 

Башни, построенные в XIV веке
Кирпичные башни
Башни Польши
Бывшие тюрьмы Польши
Памятники культуры Слупска
Сооружения в стиле кирпичной готики в Слупске
Кирпичные здания и сооружения Польши